

Persone 
 Aleksandr Kirillov – matematico russo
 Andrej Kirillov – fondista russo
 Igor Kirillov – giornalista russo, e, prima del 1991, sovietico
 Jurij Kirillov – calciatore russo
 Pёtr Kirillov – attore e regista sovietico
 Vladimir Timofeevič Kirillov – scrittore russo

Altro 
 Kirillov – città dell'Oblast' di Vologda

Pagine correlate 
Kirilov
Kirillova